Morali oder Moralı ist der Familienname folgender Personen:

 Hasan Moralı (* 1957), türkischer Fußballspieler
 Jacques Morali (1947–1991), französischer Musikproduzent
 Ottavio Morali (1763–1826), italienischer Geistlicher, Bibliothekar, Philologe